Те́рлоу () — английские имя, фамилия, титул.

Персоналии

Фамилия 
 Терлоу, Джеффри (1895—2017) — британский офицер, участник Первой мировой войны.
 Терлоу, Натали (урожд. Кэмпбелл) — новозеландская кёрлингистка.

 Крэпп, Лоррейн (в замуж. Тёрлоу) — австралийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка.

Имя 
 Рассел Тарлоу Воут — американский политик.

Титул 
 Барон Терлоу из Терлоу в графстве Саффолк — наследственный титул в системе Пэрства Великобритании.

Примечания